Gli uomini, che mascalzoni... – film del 1932 di Mario Camerini
Gli uomini, che mascalzoni! – film del 1953 di Glauco Pellegrini